Тюме́нская губе́рния — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая в 1918 и 1920—1923 годах. Губернский центр — город Тюмень.

История

1918 год 
Проходившая в Тюмени 3—5 апреля 1918 года губернская конференция Советов приняла решение о переименовании Тобольской губернии в Тюменскую и переносе губернского центра в Тюмень. Сообщение об этом было опубликовано в «Известиях ВЦИК» от 3 апреля. Тобольский Совет воспротивился решению конференции и 3 мая сам объявил себя губернским. 

Первоначально в состав губернии вошли уезды: Берёзовский, Ишимский, Курганский, Сургутский, Тарский, Тобольский, Тюкалинский, Тюменский и Ялуторовский.

После захвата Тюмени белочехами летом того же года губерния вновь стала Тобольской.

1920—1923 годы 
После захвата Западной Сибири красными и отступления колчаковцев, губернские учреждения были образованы в Тюмени, однако губерния продолжала попеременно называться то Тобольской, то Тюменской. Так, в постановлении ВЦИК от 27 августа 1919 года она названа Тобольской, а в постановлении СНК РСФСР от 2 марта 1920 года — Тюменской. Окончательно переименование губернии в Тюменскую закреплено декретом ВЦИК «О пе­ре­да­че Че­ля­бин­ской и Тю­мень­ской гу­бер­ний с Ишим­ским уез­дом в ве­де­ние Ре­во­лю­ци­он­но­го Со­ве­та 1-й Ар­мии Тру­да…» от 21 апреля 1920 года. В составе губернии находились Берёзовский, Ишимский, Сургутский, Тобольский, Туринский, Тюменский и Ялуторовский уезды.

Про­цесс пе­ре­да­чи пол­но­мо­чий от во­енно-ре­во­люционных ко­ми­те­тов к Со­ве­там за­вер­шил­ся в 1921 году. 

В начале 20-х годов XX века красными было подавлено Западно-Сибирское восстание — крупнейшее антибольшевистское вооружённое выступление крестьян, казаков, части рабочих и городской интеллигенции в РСФСР. На про­тя­же­нии фев­ра­ля – мая 1921 года вос­став­шие кон­тро­ли­ро­ва­ли ряд уезд­ных цен­тров (Бе­рё­зов, Сур­гут, То­больск).

Упразднена постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 года. Территория вошла в состав вновь образованных Ирбитского, Ишимского, Тобольского и Тюменского округов Уральской области.

Примечания

Литература 
 
 Административно-политическое строение Союза ССР: (материалы о территориальных преобразованиях с 1917 года по 1 июля 1925 года) / С. И. Сулькевич, консультант Адм. Комис. ВЦИК. — Ленинград: Государственное издательство, 1926. 300 с.: таблицы — Перечень республик, областей и губерний с данными о площадях и населении по исчислению ЦСУ на 1 января 1925 года.
 Административно-территориальное деление Сибири (август 1920 года — июль 1930 года), Западной Сибири (июль 1930 года — сентябрь 1937 года), Новосибирской области (с сентября 1937 года); Справочник; Западно-Сибирское книжное издательство; г. Новосибирск; 1966; ст. 220.
 Предварительные итоги переписи населения 1920 года по Тюменской губернии. Издание Тюменского губстатбюро. Типография Совнархоза. Тобольск. 1920.
 Список губерний, уездов и волостей Сибири на 1 марта 1921 года; Информационно инструкторский политотдел Отдела Управления Сибревкома; Государственное издательство Сибирское областное отделение; г. Омск; ст. 20.
 

 
Тюменская
1920-е годы в Тюменской области
1920-е годы в Омской области
Административные единицы, образованные в 1920 году
Административные единицы, упразднённые в 1923 году
Административные единицы, образованные в 1918 году
Административные единицы, упразднённые в 1918 году
Появились в 1918 году в России
Появились в 1920 году в России
1910-е годы в Омской области
1910-е годы в Тюменской области